Суперкубок Італії з футболу 2004 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 серпня між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Лаціо». Завдяки хет-трику українського нападника Андрія Шевченка, «Мілан» здобув свій п'ятий суперкубок.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

2004
2004 у футболі
Серпень 2004
2004 в італійському спорті